Quintus Considius ist der Name folgender Personen:

Quintus Considius (Volkstribun), römischer Politiker, soll 476 v. Chr. Volkstribun gewesen sein
Quintus Considius (Richter) († nach 59 v. Chr.), römischer Richter und Darlehensverleiher